Naajaliku bezeichnet:
 Naajaliku (Insel, Kangerluarsussuaq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajaliku (Insel, Paa), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland